Scobee steht für:

 Francis Richard Scobee (1939–1986), US-amerikanischer Raumfahrer
 Josh Scobee, US-amerikanischer Footballspieler
 (3350) Scobee, nach Francis Scobee benannter Asteroid
 Scobee (Mondkrater)